Българите в Дания към края на третото тримесечие на 2014 година са 6823 души, граждани с български произход (от тях 6525 са български граждани). Основно те живеят в градовете Копенхаген и Орхус. Около 200 души са потомци на български емигранти са получили датско гражданство по натурализация.

Демография 
Към третото тримесечие на 2016 г. в Дания има регистрирани 8111 български граждани.

Културa

Организации 
Български организации са:
 Културно дружество „Дания-България“ – Орхус (от 1975), 
 Българо-датско дружество – Копенхаген (от 2000),
 Български просветен център „Иван Вазов“, Копенхаген. Българско училище - Копенхаген (2011).

Фолклорни състави 
 Група за български народни танци „Дилмана“ - Копенхаген към сдружение с нестопанска цел Dilmana Folk Dance Copenhagen (2010)
 BG Aalborg Dance група за народни танци град Олборг
 Danseklub BalkanRytmer Клуб за български и балкански народни танци град Орхус
 Оркестър „Балкан Транзит“ Орхус
 Оркестър „Пиперо“
 Женски хор Usmifka (2000).
 Женски хор „Китка“,
 Женски хор „Седянка“ (от 1994),
 Orfeus Balkan Ensemble

Външни препратки 
 Министерство на външните работи на България
 Група на българите в Дания
 Група за български народни танци „Дилмана“
 Група на НПО „Тук и Там“ в Копенхаген
 Дания Напред-Назад.ком

Източници